Gudrun Trier kan henvise til flere personer:

 Gudrun Trier (kunsthåndværker) (1877-1956) – en dansk kunsthåndværker og maler
 Gudrun Trier (billedhugger) (1910-1999) – en dansk billedhugger